De 50 kilometer vrije stijl (massastart) voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op zaterdag 19 februari 2022 in het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioen was de Fin Iivo Niskanen.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 50 km vrije stijl